Гаагский договор был подписан 6 августа 1661 года представителем португальской короны и Яном де Виттом со стороны Голландской республики с тем, чтобы урегулировать колониальные разногласия между державами.

После восстановления португальской государственности в 1640 году португальцы отвоевали у голландцев Северную Бразилию. Хотя на стороне португальцев стояли враждебные голландцам англичане, флот Соединённых провинций оставался мощной силой, с которой португальцам приходилось считаться.

Обе страны были заинтересованы в возобновлении обоюдовыгодных торговых отношений более, нежели в продолжении конфронтации. Гаагским договором Нидерланды признали принадлежность Португалии всей территории Бразилии, а португальцы уступили голландцам свои права на Цейлон и Острова пряностей, уплатив в придачу 63 тонны золота.

1661 год
История Бразилии
Международные договоры Нидерландов
Международные договоры Португалии
Международные договоры XVII века
Договоры по алфавиту